Эре́дия () — кантон в провинции Эредия Коста-Рики.

География 
Находится на крайнем юге провинции, округ Вара-Бланка находится в центральной части провинции и отделён от остальных округов территорией других кантонов. Граничит на юге (Ульоа) и востоке (Вара-Бланка) с провинцией Сан-Хосе, на северо-востоке с провинцией Лимон, на западе с провинцией Алахуэла. Административный центр — Эредия, который также является центром провинции.

Округа 
Кантон разделён на 5 округов:

 Эредия
 Мерседес
 Сан-Франсиско
 Ульоа
 Вара-Бланка

Примечания 

Кантоны провинции Эредия